Sorana Cîrstea era la detentrice del torneo, ma è stata sconfitta in semifinale da Veronika Kudermetova.

In finale Anastasija Potapova ha sconfitto in finale Kudermetova con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  Elise Mertens (primo turno, ritirata)
  Sorana Cîrstea (semifinale)
  Veronika Kudermetova (finale)
  Anhelina Kalinina (primo turno)

  Jil Teichmann (secondo turno) 
  Ajla Tomljanović (quarti di finale) 
  Sara Sorribes Tormo (quarti di finale) 
  Tereza Martincová (primo turno)

Wildcard 

  Nikola Bartůňková (primo turno)
  İpek Öz (primo turno)

<li>  Pemra Özgen (primo turno)

Qualificate 

  Ana Bogdan (secondo turno, ritirata)
  Julia Grabher (quarti di finale)
  Marina Mel'nikova (primo turno)

  Anastasija Potapova (Campionessa) 
  Lesja Curenko (secondo turno, ritirata) 
  Wang Qiang (primo turno)

Lucky loser 

  Kamilla Rachimova (primo turno)

<li>  Jaimee Fourlis (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Istanbul Cup 2022